Název Priečny potok má více vodních toků:

 Priečny potok (přítok Petrovičky) – pravostranný přítok Petrovičky na Slovensku v okrese Bytča
 Priečny potok (přítok Runinského potoka) – levostranný přítok Runinského potoka na Slovensku v okrese Snina
 Priečny potok (přítok Štrbského potoka) – pravostranný přítok Štrbského potoka na Slovensku v okrese Poprad
 Priečny potok (přítok Teplice) – levostranný přítok Teplice na Slovensku v okrese Senica